O sabre por equipes masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2016, disputado na Arena Carioca 3 nos dias 25 e 27 de abril.

Medalhistas

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5°–8° lugar

Disputa do 9°–11° lugar

Disputa do 13°–16° lugar

Classificação final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2016